Појам  може да се односи на:

 Српска народна одбрана (Краљевина Југославија)
 Српска народна одбрана (емиграција)
 Српска народна одбрана (политичка партија)
 Српска народна одбрана (Црна Гора), савез српских националних организација, основан 2013. године